Nazer steht für:

 Nazer (Berg) (), ein Berg im Iran

Nazer ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan Nazer (* 1979), iranischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Hisham Nazer († 2015), saudi-arabischer Politiker und Diplomat
 Mende Nazer (* ca. 1980), britische Schriftstellerin sudanesischer Herkunft